Гурбанова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Гурбанова, Анастасия (род. 1989) — азербайджанская волейболистка.
 Гурбанова, Анна Рустямовна (род. 1986) — азербайджанская гимнастка.
 Гурбанова, Гюльшан Агададаш гызы (1950—2006) — советская и азербайджанская актриса, народная артистка Азербайджана.
 Гурбанова, Наргиз Акиф гызы (род. 1975) — азербайджанский государственный деятель, дипломат.